Il cognome Facci può riferirsi alle seguenti persone:

 Filippo Facci – giornalista
 Giannino Facci (1920-...) – calciatore italiano
 Loris Facci (1983) – nuotatore italiano
 Mauro Facci (1971) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Mauro Facci (1982) – ex ciclista su strada italiano
 Mayr Facci (1927-2015) – cestista brasiliano